Stegnaster är ett släkte av sjöstjärnor. Stegnaster ingår i familjen Asterinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Stegnaster